Schweiz har sänt tävlande till samtliga olympiska spel med undantag för spelen i Melbourne 1956 som Schweiz bojkottade på grund av Sovjetunionens invasion av Ungern. Man deltog i ridsportstävlingarna i Stockholm tidigare samma år där dressyrlaget vann en bronsmedalj.

Schweiz har anordnat två vinterspel, olympiska vinterspelen 1928 och olympiska vinterspelen 1948, båda i Sankt Moritz.

De schweiziska idrottarna har vunnit totalt 185 medaljer vid olympiska sommarspelen och ytterligare 138 vid olympiska vinterspelen.

Schweiz Olympiska Kommitté skapades 1912.

Medaljer

Medaljer vid sommarspel

Medaljer vid vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter

Källor